Jeden z pseudonimów Larysy Mitzner
 Barbara Gordon (postać fikcyjna) – superbohaterka wydawnictwa DC Comics uniwersum Batman. A także powiązanych produkcji (Liga Młodych). Występująca jako Batgirl, Wyrocznia lub pod prawdziwym imieniem (Batman przyszłości).